La Vysšaja Liga 2001-2002 è stata la 12ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 10 settembre 2001 e si è conclusa il 14 aprile 2002, prolungandosi fino al 20 maggio con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Noril'sk Nickel campione di Russia 2001-02 e qualificato alla Coppa UEFA 2002-03.
  Edinstvo e  Krona retrocessi in Pervaja Liga 2002-03.
 Alfa Ekaterinburg, GKI-Gazprom e Inteko non iscritti alla Vysšaja Liga 2002-03.

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2001
Calcio a 5 nel 2002